Тоомпеа ( від , букв. «Соборний пагорб»), назва:
 Тоомпеа — пагорб у Старому місті Таллінна;
 Замок Тоомпеа — замок, розташований на пагорбі Тоомпеа, місце розташування державних органів Естонії (президента, парламенту, уряду);
 Тоомпеа — місто на пагорбі Тоомпеа, яке існувало під різними назвами окремо від Таллінна орієнтовно з 1248 року до 1878 року, коли було остаточно приєднано до Таллінна (див. Тоомпеа).

Старе місто Таллінна